Kilic tritt meist als eine Schreibweise des türkischen Personennamens Kılıç im deutschen Sprachraum auf; die Schreibweise Kiliç ist hingegen singulär. Des Weiteren gibt es die kroatische bzw. bosnische Schreibweise Kilić. Folgende Personen tragen diese Familiennamen:

 Asli Kilic (* 1978), deutsche Pianistin
 Birol Kilic, türkisch-österreichischer Herausgeber und Verleger
 Fuat Kilic (* 1973), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer, siehe Fuat Kılıç
 Ilse Kilic (* 1958), österreichische Schriftstellerin
 Klemens Kilic (* 1996), deutscher politischer Aktivist und YouTuber
 Memet Kiliç (* 1967), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), ehem. MdB
 Orhan Kiliç (* 1974), türkischer Schauspieler
 Ulas Kilic (* 1975), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Kilidsch, mittelalterlicher türkischer Säbel